Мариано Мигель Мальдонадо-и-Давалос (; 18 декабря 1851, Мадрид, Испания — 10 августа 1921, Сан-Себастьян, там же) — испанский государственный деятель и дипломат. Потомственный аристократ, 6-й  (1852—1902) и 7-й  (1852—1921). Член Конгресса депутатов (1884—1886) и Сената (1887—1921) Генеральных кортесов Испании. Также был  (1892—1899). Кавалер Большого креста ордена Карлоса III и Большого креста ордена Святого Александра Невского, а также других орденов.

Биография 
Мариано Мигель Мальдонадо-и-Давалос родился 18 декабря 1851 года в Мадриде в семье Мигеля Хосе Мальдонадо-Мальдонадо (1792—1852), 6-го  и 5-го , и его жены Марии Пурификасьон Андреа Давалос-Портильо (1824—1856). Первый брак отца с Бруной Мускис Угарте (1794—1841), 3-й , был бездетным. Первенец в семье и старший брат Мариано — Федерико Мальдонадо (1847—1851), скончался в детстве.

17 марта 1852 года, после смерти своего отца, наследовал его титулы, став 7-м графом де Вильягонсало и 6-м маркизом де ла Скала (последний титул является почётным и наследуется первенцем семьи Вильягонсало). Мать же снова вышла замуж — её вторым мужем стал Луис Хоакин де Карвахаль де Керальт (1820—1868), 3-й , ставший опекуном Мариано. У них была дочь — Мария Луиза де Карвахаль Давалос (1853—1947), 10-я , 4-я герцогиня Сан-Карлос, 8-я , 4-я графиня де ла Унион.

23 ноября 1878 года в Мадриде женился на Фернанде де Салаберт-и-Артеага (1859—1945), 9-й . У них было трое детей:
 Фернандо Мальдонадо-Салаберт (р. 1880), будущий 8-й граф де Вильягонсало и 7-й маркиз де ла Скала.
 Мария Луиза Мальдонадо-Салаберт (р. 1887).
 Андрес Мальдонадо-Салаберт (р. 1890).

С 24 мая 1884 года по 8 марта 1886 года был членом Конгресса депутатов Кортесов от избирательного округа  по району Пеньяранда-де-Бракамонте. С 8 декабря 1887 года и до самой смерти состоял в  Сената  .

21 августа 1892 года назначен на пост полномочного министра первого класса в Санкт-Петербурге (Российская империя), и 18 ноября того же года вступил в должность. 2 мая 1896 года переназначен на новоучреждённый пост посла в Санкт-Петербурге и занимал эту должность до 18 февраля 1899 года. Его предшественником был Хосе Мария Бернальдо де Кирос, , а преемником — , . Во время пребывания Мальдонадо-и-Давалоса в должности значительно сократилось финансирование дипломатической миссии. На тот период выдалась испано-американская война, в связи с чем он активно отправлял в Испанию донесения с выражением позиции России касательно конфликта, а также впечатлениями от встреч с Николаем II и членами царского правительства. В 1893 году Мальдонадо-и-Давалос возложил на российского императора знаки ордена Золотого руна, пожалованные ему испанской королевой.

Впоследствии служил в чрезвычайной миссии в Королевстве Италия.

Мариано Мигель Мальдонадо-и-Давалос скончался 10 августа 1921 года в Сан-Себастьяне. Титул наследовал его старший сын Фернандо. Вдова Фернанда снова вышла замуж — её вторым мужем стал , 6-й  и 1-й герцог Сан-Педро де Галатино; детей у них не было.

Награды 
Испанские
 Орден Карлоса III степени кавалера Большого креста (10 декабря 1890 года).

Иностранные
 Императорский австрийский орден Франца Иосифа степени кавалера Большого креста (Австро-Венгерская империя, 1888 год).
 Орден Святого Александра Невского степени кавалера Большого креста (Российская империя, 23 марта 1899 года).
 Орден Святых Маврикия и Лазаря степени кавалера Большого креста (Королевство Италия, 1901 год).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Графы Испании
Маркизы Испании
Депутаты конгресса Испании от провинции Саламанка
Члены Сената Испании
Послы Испании в России